Sång kan syfta på:

 Sång – det musikaliska uttryck som skapas när någon sjunger
 Sång – sjungen text, se vokalmusik
 Körsång  – ensemble med flera sångare i varje stämma
 Sång – episk poesi, se Canto
 Fågelsång 
 Valsång

Se även
 Sångare – en person som sjunger
 Sångare (fåglar) – en taxonomisk grupp